Юрьё Антти Фавен (; 20 мая 1882, Гельсингфорс, Великое княжество Финляндское — 17 октября 1948, Стокгольм, Швеция) — финский художник-портретист.

Биография 
Родился 20 мая 1882 года в Гельсингфорсе, в Великом княжестве Финляндском в семье писателя и преподавателя университета Оскара Фавена (более известного как Оскар Уотили) и Иды Йелт (). Его дядя - художник Аукусти Уотила.

В 1900 году окончил Хельсинкское реальное училище и с 1900 по 1901 годы учился в Финском художественном обществе. С 1902 по 1911 годы обучался в Париже.

С 1902 по 1909 годы принимал активное участие в выставках финских художников. Его работы экспонировались на зарубежных выставках в Швеции, Дании, Италии, Венгрии и Австрии.

В 1939 году в период военных действий между СССР и Финляндией эмигрировал в Швецию.

Скончался 17 октября 1948 года в Стокгольме.

Творчество 
Художник прославился как портретист, но писал также пейзажи. Он создал серию карикатур, которые были опубликованы, например, в газете Курикка (Kurikka).

Работы 
 Hugo Simbergin muotokuva, 1903
 Vatsatanssijatar, 1903
 Kaksi naista, 1905
 Rypäleitä syövä tyttö (Laulajatar Suoma Koukola), 1905
 Sigurd Wettenhovi-Aspan muotokuva, 1905
 Pesijättäriä, aihe Nizzasta, 1907
 Taiteilija Fahle Basilier, 1908
 Kaupunkikuva silta-aiheineen, 1909
 Päivänpaistetta, 1910—1911
 Jean Sibeliuksen muotokuva, 1913
 Iltapäivän auringonpaisteessa, 1919
 Eino Leinon muotokuva, 1922
 Syysmaisema, 1925
 Näkymä Kaivopuistosta, 1931
 Kesämaisema, 1940
 Sateen jälkeen, 1947
 Auringonlasku, 1944—1948

Ссылки 
 
 Yrjö Antti Favén 

Художники Финляндии